Munger (district), een district in India
Munger (stad), een stad in dit district